Площадь Евро́пы — название площадей в различных населённых пунктах.

 Площадь Европы — площадь в Москве.
 Площадь Европы — площадь в Париже.
 Площадь Европы — проектное название площади в Санкт-Петербурге, прежнее (до 2018 года) название площади Беллинсгаузена.
 Площадь Европы — площадь в Тбилиси.
 Площадь Европы — площадь в Тюмени.
 «Площадь Европы» — компания Зараха Илиева.

См. также 
 Европейская площадь — площадь в Киеве.